Генна́дий Васи́льевич Ледя́х (31 марта 1928, с. Калмыцкие Мысы Поспелихинского района Алтайского края — 3 августа 2020, Москва) — артист балета, балетмейстер и педагог, руководитель московской Школы классического танца Геннадия Ледяха. Заслуженный артист РСФСР (1964).

Биография 
С  года учился в балетной студии и одновременно выступал на сцене Новосибирского театра оперы и балета. С 1948 года учился в Московском хореографическом училище (педагог — Асаф Мессерер). После окончания училища в  году был принят в балетную труппу Большого театра, где танцевал по  год. Готовил репертуар под руководством Асафа Мессерера и Алексея Варламова.

Его танец отличался особой выразительностью и экспрессией, уникальной для 1950—1960-х годов виртуозностью; особенно удавалось исполнение пируэтов и других вращений. В партиях героического плана (Филипп, Фрондосо) выделялся яркостью трактовки образов. В дуэтах с балеринами ему была свойственна элегантная манера танца. Считался надёжным и крепким партнёром. Танцевал с такими артистками, как Ольга Лепешинская, Софья Головкина, Ирина Тихомирнова, Раиса Стручкова, Марина Кондратьева, Екатерина Максимова, Нина Тимофеева.

Исполняя классические и современные хореографические номера, участвовал в гастрольных поездках труппы, выступив в 32-х странах.

Репертуар 
 Солист, миниатюра «Героический этюд» в «Скрябиниане», балетмейстер К. Я. Голейзовский
 Поэт, «Вальс-фантазия» М. И. Глинки в балете «Русские миниатюры», балетмейстер В. А. Варковицкий
 Филипп, «Пламя Парижа», балетмейстер В. И. Вайнонен
 Георгий, «Гаянэ», балетмейстер В. И. Вайнонен
 Принц, «Щелкунчик», балетмейстер В. И. Вайнонен
 Базиль, «Дон Кихот», балетмейстер А. А. Горский
 Принц, «Золушка», балетмейстер Р. В. Захаров
 Евгений, «Медный всадник», балетмейстер Р. В. Захаров
 Вацлав, «Бахчисарайский фонтан», балетмейстер Р. В. Захаров
 Франц, «Тщетная предосторожность», балетмейстер А. А. Горский, возобновление Е. П. Долинской, А. И. Радунского
 Фрондосо, «Лауренсия», балетмейстер В. М. Чабукиани
 Вакх, «Вальпургиева ночь», балетмейстер Л. М. Лавровский
 Трубадур, «Ромео и Джульетта», балетмейстер Л. М. Лавровский
 Армен, «Гаянэ», балетмейстер Н. А. Анисимова
 Лукаш, «Лесная песня», балетмейстеры А. А. Лапаури, О. Г. Тарасова
 Па-де-де I акта в балете «Жизель», редакция Л. М. Лавровского
 Солист, «Класс-концерт», балетмейстер А. М. Мессерер
 Солдат, «Сказка о Солдате и Чёрте», балетмейстер Э. В. Суве, режиссёр Б. Ф. Горбатов
 Кайс и Меджнун, «Лейли и Меджнун», балетмейстер К. Я. Голейзовский

Балетмейстер 
В 1969 поставил балет «Дон Кихот» (хореография А. А. Горского) в Таджикском театре оперы и балета; в 1979—1980 был главным балетмейстером этого театра.

Начиная с 1970 года работал в Польше: в 1970 году — балетмейстер-репетитор варшавского Большого театра, в 1971—1976 годах — художественный руководитель Варшавской балетной школы. Силами учащихся этой школы и при участии солистов театра поставил балет «Щелкунчик» в собственной хореографии () и несколько концертных программ.

В 1978 году — педагог-репетитор балетной школы в Боготе (Колумбия). В 1979—1980 годах — главный балетмейстер Таджикского театра оперы и балета.

В 1982 году организовал в Москве при Дворце культуры ЗИЛа «Детский балетный театр» (впоследствии — Школа классического танца Геннадия Ледяха, в котором поставил балеты:
 «Щелкунчик» (1985)
 «Маленькая ночная серенада» на музыку В. А. Моцарта (1989)
 хореографическую композицию на музыку увертюры к опере Дж. Россини «Сорока-воровка» (1991)
 «Класс-концерт» на музыку И. С. Баха (1991, совм. с Л. А. Ледях).

С 1992 — художественный руководитель «Школы классического танца» в Москве, где преподавал классический и дуэтный танец. Там же осуществил постановку хореографической композиции «Класс-концерт» на музыку И. Штрауса (1996), а также возобновил ряд хореографических картин и номеров из репертуара классического наследия.

Фильмография 
 Принц, фильм-балет «Хрустальный башмачок», режиссёры А. А. Роу и Р. В. Захаров (Киностудия им. М. Горького, 1960)
 Коралл, фильм-балет «Сказка о Коньке-Горбунке», режиссёры З. П. Тулубьева и А. И. Радунский (Центральная студия документальных фильмов, 1961) — экранизация балета «Конёк-Горбунок» Р. К. Щедрина

Награды и премии 
 1957 — диплом I степени Фестиваля молодёжи и студентов в Москве — I место в конкурсе по классическому балету
 26 мая 1964 — Заслуженный артист РСФСР
 15 сентября 1969 — Орден «Знак Почёта»
 1969 — диплом за партнёрство на I Международном конкурсе артистов балета в Москве (1969) — выступал в дуэте с М. А. Сабировой, получившей I премию
 1975 — Нагрудный знак «За заслуги перед польской культурой» (Польша).
 6 декабря 2019 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Сочинения 
 Воля народов // «Советский артист», 19 сентября 1951.
 Вспоминая А. А. Варламова // «Большой театр», 30 марта 2000.
 Моя партнёрша // «Театральная жизнь» № 4, 1968.
 По странам Африки и Ближнего Востока // «Советский артист», 13 апреля 1962.
 Россия — это очень хорошо // «Советский артист», 27 октября 1954.
 Сыны Востока // «Советский артист», 31 декабря 1955.

Примечания

Литература 
 Алексеенко Е. Настоящий театр балета // «Музыкальная жизнь» № 11, 1987.
 Беляева-Челомбитько Г. В. Раиса Стручкова. — М., 2002. — С. 62, 64, 212.
 Богомолова Л. Этот неутомимый Геннадий Ледях // «Большой театр», 2 апреля 1998.
 Деревщикова Е. «Щелкунчик» в гостях у Дон Кихота // «Советский балет» № 5, 1990.
 Деревщикова Е. Премьера в заводском клубе // «Советский балет» № 2, 1986.
 Звягина С. Н. Слово о Мастере // «Линия», март 2003.
 Звягина С. Н., Сангович Я., Ефремова-Кузнецова Ф. П. Традиции Большого — Детскому балетному театру // «Большой театр», 14 января 1993.
 Илупина А. Становление // «Театральная жизнь» № 6, 1959.
 Лапаури А. А. Геннадий Ледях // «Советский артист», 5 июня 1964.
 Майниеце В. А. Учитель танцев // «Культура», 9 апреля 1998.
 Максимова Е. С. Мадам «Нет». — М., 2003. — С. 90—91.
 Мессерер А. М. Правдиво и убедительно // «Советский артист», 27 июня 1956.
 Беляева-Челомбитько Г. В. // «Балет» № 4—5, 2002.

Большой театр (Варшава)
Таджикский театр оперы и балета